Понятието старобългарски може да се отнася до:

 ранната история на държавата България, виж Първа българска държава;
 културата на народа българи от първите векове на неговото развитие;
 най-старата литературна форма на съвременния български език, т.е. старобългарския език;